Fallen Angel steht für:

 Fallen Angel (Band), später Fallen Angels, eine ehemalige schwedische Thrash-Metal-Band
 Fallen Angel (Lied), Lied des norwegischen Sängers TIX
 Fallen Angel (Roman), Roman von Marty Holland
 Fallen Angel, Originaltitel von Mord in der Hochzeitsnacht, Film von Otto Preminger aus dem Jahr 1945
 „The Fallen Angel“ Christopher Daniels (* 1971), ein US-amerikanischer Wrestler
 The Fallen Angel, ehemaliger Pub der homosexuellen Szene in Islington (London), wichtiger Treffpunkte der Aktivistengruppe Lesbians and Gays Support the Miners

Siehe auch:
 Fallen Angels